Casablanca – miasto w Maroku
 Casablanca – film fabularny z 1942 roku w reżyserii Michaela Curtiza z Ingrid Bergman i Humphreyem Bogartem w rolach głównych
 Casablanca – komputery firmy MacroSystem
 Casablanca – portugalski zespół muzyczny 
 Casablanca – polska marka e-papierosów
 Casablanca – miasto w Chile

Zobacz też 
 Wielka Casablanca – region w Maroku
 Casablanca Express – film włoski z 1989 roku
 Casablanca Records – amerykańska wytwórnia płytowa
 konferencja w Casablance – miejsce odbycia się historycznej konferencji w czasie II wojny światowej, w 1943 roku
 Casa Blanca